Никита Филиппов:
 Филиппов, Никита Викторович (род. 1991) — казахстанский прыгун с шестом.
 Филиппов, Никита Владимирович (род. 1997) — российский регбист.